10.000 luchtballonnen (album), een album van K3
 10.000 luchtballonnen (single), een single op bovengenoemd album